Lanterna Gialla (Yellow Lantern) è un personaggio immaginario dei fumetti DC Comics. È la versione "Bizzarro" di Lanterna Verde, creata da Bizzarro, il clone imperfetto di Superman. Più tardi si unirà alla versione della Silver Age di Batzarro, insieme alle versioni Bizzarro degli altri membri fondatori della Justice League of America, cioè Wonder Woman, Flash, Aquaman e Hawkman.

Biografia dei personaggi

Silver Age 
Lanterna Gialla fu creato da Bizzarro, ma gli fu dato erroneamente un anello del potere giallo con una batteria del potere verde. Così, dopo il suo primo giorno in azione, avendo bisogno di ricaricare il suo anello, si ritrovò senza poteri. Quando Bizzarro si offrì di costrurgli una batteria del potere adatta, egli rifiutò, pensando che se Lanterna Verde era conosciuto per essere l'uomo senza paura, Lanterna Gialla doveva essere conosciuto per essere un tipo pauroso, e facilmente spaventato da qualsiasi cosa. Divenire l'uomo più pauroso dell'universo gli valse il ruolo di supereroe più coraggioso del Mondo Bizzarro.

Nell'ultima storia del Superman della Silver Age, Che cosa è successo all'Uomo del Domani?, il Mondo Bizzarro fu distrutto da Bizzarro, e tutti i suoi abitanti furono massacrati. Pertanto si presume che Lanterna Gialla sia stato ucciso anch'esso, sebbene non venga affermato esplicitamente.

Modern Age 

Il Mondo Bizzarro, questa volta una creazione del solo Bizzarro, ritornò nella continuità della Modern Age, dovuto agli effetti di Crisi infinita, insieme ai suoi abitanti.

Nella continuità corrente, Lanterna Gialla è ancora una volta una creazione di Bizzarro. Tuttavia, non gli fu data la vita da una macchina per la clonazione. A causa della rotazione del Mondo Bizzarro intorno ad un sole blu, lo stesso Bizzarro può donare la vita tramite la "Visione Bizzarro", un raggio oculare blu in dotazione a tutti gli abitanti del Mondo Bizzarro per creare la vita attraverso la partenogenesi.

In più, ora Lanterna Gialla porta il simbolo dei Sinestro Corps sul petto. Capace di diffondere la paura tra i suoi simili, viene reclutato da Sinestro come Lanterna Gialla del settore 1482. In qualche modo è comunque un membro riluttante, preferendo restare sul Mondo Bizzarro ed aiutare la Bizzarro Justice League contro il Bizzarro Lex Luthor e il Bizzarro Doomsday. Fu costretto con la forza ad andare sul pianeta Qward e a prendere parte alla Guerra dei Sinestro Corps.

Poteri e abilità

Silver Age 
Lanterna Gialla, nelle sue prime ventiquattro ore di vita, possiede gli stessi poteri e le stesse abilità dei membri del Corpo delle Lanterne Verdi, con la differenza che mostra un'inefficienza contro il colore verde invece che contro il colore giallo. Rifiutando di avere una batteria del potere adeguata, rimase senza poteri e facile da spaventare.

Modern Age 
Lanterna Gialla è un membro dei Sinestro Corps, un'organizzazione intergalattica devota a diffondere la paura in tutto l'universo. Pensando di essere un eroe secondo la sua logica invertita, Lanterna Gialla mantiene sotto controllo la popolazione del Mondo Bizzarro diffondendo la paura sui suoi abitanti. Il suo anello del potere possiede gli stessi poteri e le stesse abilità di quelli dei Sinestro Corps, incluso un "cavo di spiegamento" capace di trascinare la riluttante Lanterna Bizzarro dove Sinestro vuole che sia.

Altri media  
Nel film Lanterna Verde del 2011, per sconfiggere Parallax, la Lanterna Verde Sinestro convince i Guardiani dell'Universo a forgiare un Anello del potere che contenesse il potere della paura, in modo da poterlo contrastare ad armi pari. Forgiato l'Anello, e con Sinestro in procinto di indossarlo per domarlo, Hal Jordan, nuova recluta del corpo, convince i Guardiani a dar lui una possibilità per sconfiggere Parallax. L'Anello giallo viene quindi momentaneamente abbandonato.

Alla fine del film, dopo l'inizio dei titoli di coda, Sinestro prende l'Anello giallo e lo indossa, diventando visibilmente malvagio, e assumendo le sembianze di Lanterna Gialla. Nel film non vengono mostrati i poteri di Lanterna Gialla-Sinestro, ma è facile intuire che siano analoghi a quelli delle Lanterne Verdi, con la sola eccezione che l'Anello del potere giallo trae potere dalla paura, e non dalla volontà.

Videogiochi 
Nel gioco Injustice: Gods Among Us Lanterna Verde(Hal Jordan) si unirà ai Sinestro Corps diventando "Lanterna Gialla"

Voci correlate 

 Bizzarra

Personaggi di Lanterna Verde
Extraterrestri DC Comics